Шамовка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Шамовка — деревня в Логойском районе Минской области.
 Шамовка — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.

Россия 
 Шамовка — деревня в Климовском районе Брянской области.

Украина 
 Шамовка — упразднённое село, вошедшее в состав села Дмитровка  в Знаменском районе Кировоградской области.